Okręty US Navy o nazwie USS "Alabama", pochodzącej od stanu Alabama:

 Pierwsza "Alabama" była 74 działowym okrętem liniowym, którego budowa rozpoczęła się w 1818, ale nie została ukończona. Okręt zwodowano dopiero w 1864 jako okręt - magazyn USS "New Hampshire"
 Pierwszy ukończony okręt o nazwie "Alabama" był pięćdziesięciosześciotonowym kutrem celnym zbudowanym w Nowym Jorku w 1819. Po złapaniu więcej niż tuzina piratów został sprzedany w 1833.
 Druga "Alabama" była pierwszym okrętem US Navy noszącym taką nazwę. Była bocznokołowym parowcem przekazanym Marynarce w 1849, który służył jako okręt transportowy podczas wojny amerykańsko-meksykańskiej
 Trzecia "Alabama" była bocznokołowym, parowym statkiem handlowym, który został przyjęty do służby w 1861 podczas wojny secesyjnej. Służył jako transportowiec żołnierzy i towarów.
 Czwarta "Alabama" (BB-8) była pancernikiem - przeddrednotem przyjętym do służby w 1900 i złomowanym w 1924.
 Piąta "Alabama" (BB-60) była pancernikiem - drednotem przyjętym do służby w 1942 i przerobionym na okręt-muzeum w 1964. Okręt stoi zadokowany w Mobile w stanie Alabama.
 Szósta "Alabama" (SSBN-731) jest okrętem podwodnym typu Ohio

Zobacz też 
CSS "Alabama" – okręt Skonfederowanych Stanów Ameryki

Alabama